Lagena steht für
 einen Teil des Gleichgewichtsorgans von Fischen, siehe Statolith#Fische
 eine Gattung der Eipilze
 eine Gattung der Foraminiferen
 deutsche Ortsbezeichnung für Laagna (Vaivara), Estland